| Universe Tenue

|}

De Frankfurt Universe (of simpelweg de Universe) is een American footballteam uit Frankfurt, Duitsland. Ze komen uit in de German Football League (GFL) Zuid, dat georganiseerd wordt door het American Football Verband Deutschland (AFVD). De Frankfurt Universe zijn opgericht door fans van de Frankfurt Galaxy in 2007. Ze spelen inde PSD Bank Arena in Frankfurt-Bornheim. De clubkleuren zijn purper en oranje.

Seizoenen

Resultaten

European Football League (EFL Bowl) titels: 1
2016

German Football League 2 (GFL 2 Zuid) titels: 1
2015

Externe link
 Officiële website
 European Football League

Duitse American footballclub
Sportclub in Frankfurt am Main